Zoltán Kelemen (ur. 25 czerwca 1955) – węgierski skoczek narciarski, reprezentant kraju.

Przebieg kariery 
Na początku lutego 1977 wziął udział w Turnieju Czeskim składającym się z trzech konkursów. W pierwszym z nich zajął przedostatnie 60. miejsce (59 i 60,5 m), wyprzedzając jedynie rodaka Gyulę Molnára. W dwóch kolejnych konkursach zajmował odpowiednio 57. i 59. miejsce. W klasyfikacji łącznej zajął 59. miejsce wśród 61 zawodników.

W Turnieju Czterech Skoczni wziął udział po raz pierwszy w sezonie 1978/1979. Zajmował odpowiednio: 74., 72., 76. i 69. miejsce, zaś w klasyfikacji łącznej uplasował się na 70. miejscu. Rok później również wystąpił w austriacko-niemieckim cyklu, jednak TCS wchodził wtedy w skład pierwszego w historii Pucharu Świata. Start Kelemena w Oberstdorfie był zarazem jego debiutem w PŚ, w którym zajął 80. miejsce. W kolejnych konkursach spisywał się słabiej, a w klasyfikacji generalnej był na 93. miejscu. 26 stycznia 1980 osiągnął swój najlepszy wynik w Pucharze Świata, zajął 30. miejsce w Zakopanem. Zgodnie z ówczesnymi przepisami, Kelemen nie zdobył jednak punktów do klasyfikacji generalnej PŚ. Dzień później zajął 44. miejsce.

Startował w kolejnych Turniejach Czterech Skoczni, jednak bez sukcesów. Nie wystąpił nigdy na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich. Po sezonie 1983/1984 nie startował już w zawodach międzynarodowych. Ostatni występ w zmaganiach tej rangi zanotował w Pucharze Europy w Szczyrbskim Jeziorze (24 marca 1984). Zajął wówczas 71. miejsce w stawce 74 skoczków. Karierę sportową zakończył rok później.

Jego rekord życiowy wynosił 131 metrów – rezultat ten uzyskał 29 marca 1980 na Čerťáku w Harrachovie w ramach zawodów Tygodnia Lotów Narciarskich.

W swojej karierze raz zdobył indywidualne mistrzostwo Węgier w skokach narciarskich – dokonał tego na większej skoczni w 1980.

Skoczkami narciarskimi są również jego syn – Tamás, a także wnukowie – Dávid, Zalán i Péter Kelemenowie (ostatni z nich jest medalistą mistrzostw Węgier).

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1955